Dans l'histoire des Provinces-Unies, l'orangisme est un mouvement de soutien de la maison d'Orange-Nassau qui facilita à plusieurs reprises l'accès de ses héritiers à la position de stathouder de certaines des provinces de la République des Provinces-Unies.
 Dans l'histoire de Belgique, l'orangisme est un mouvement de soutien aux membres de la maison d'Orange-Nassau.
 Dans l'histoire du Luxembourg, l'orangisme est un mouvement de soutien aux membres de la maison d'Orange-Nassau et au pouvoir du roi grand-duc.
 L'orangisme est, notamment en Irlande (du Nord principalement) un mouvement politique orienté autour de l'ordre d'Orange.
 L'Association loyale d'Orange du Canada est une société affiliée au mouvement orangiste mondial.